Bayang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bayang, kommun, Lanao del Sur,

Indonesien 

 Kecamatan Bayang, distrikt, Sumatera Barat, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar